Osoby o tym nazwisku:
 Kevin Malget – luksemburski piłkarz
 Théo Malget – luksemburski piłkarz